Непецино — посёлок при станции в Непецинском сельском поселении Коломенского района Московской области России. Население —  чел. (). Расположен в северо-восточной части района у одноимённой железнодорожной станции на Большом кольце Московской железной дороги. К северо-западу от посёлка проходит автодорога М5 «Урал». Автобусное сообщение с Коломной.
По железной дороге имеется сообщение со станциями Детково, Жилёво, Воскресенск и Куровская.

Население

См. также 
 Населённые пункты Коломенского района
 Коломна

Примечания 

Населённые пункты Коломенского района